La stagione 2018 del TCR Italy Touring Car Championship è la seconda edizione del campionato organizzato dall'ACI. È iniziato il 6 maggio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari ed è terminato il 7 ottobre all'autodromo nazionale di Monza. Salvatore Tavano, su CUPRA TCR, si è aggiudicato il titolo assoluto, mentre il titolo riservato ai piloti alla guida di vetture con cambio DSG è andato a Giovanni Altoè; Francesco Savoia si è aggiudicato il titolo piloti amatori ed Eric Scalvini si è aggiudicato il titolo riservato ai piloti con meno di 25 anni.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica piloti AM

Classifica piloti DSG

Classifica piloti Under 25

Collegamenti esterni 

Campionati italiani di automobilismo
Serie e competizioni motoristiche nel 2018